Премия братьев Гримм () названа в честь Якоба и Вильгельма Гримма:

 Премия братьев Гримм Марбургского университета () — научная премия Марбургского университета имени Филиппа за выдающиеся достижения в области лингвистики, литературоведения, Фольклористики, истории права и истории (c 1943 г.)
 Премия братьев Гримм Берлина () — награда федеральной земли Берлин за развитие детского и юношеского театра (c 1961 г.)
 Премия братьев Гримм города Ханау () — литературная награда города Ханау (c 1983 г.)
 Международная премия братьев Гримм () — научная награда Международного института детской литературы префектуры Осака (c 1987 г.)

См. также 
 Медаль братьев Гримм () — научная награда Гёттингенской академии наук для непрофессиональных учёных за значительный вклад в историко-филологические исследования (с 1963 г.)
 Премия Якоба и Вильгельма Гримм () — награда Германской Демократической Республики за выдающиеся достижения в области науки и образования посредством распространения немецкого языка за рубежом (1979—1987)
 Профессор поэзии братьев Гримм () — награда Кассельского университета (c 1985 г.)
 Премия Якоба и Вильгельма Гримм ГСАО () — научная награда Германской службы академических обменов, которая присуждается иностранным учёным за выдающиеся достижения в области германистики и немецкого языка как иностранного (c 2011 г.)